Radio Beckwith Evangelica (RBE) est une radio italienne et une radio communautaire liée à l'Église évangélique vaudoise, église de tradition réformée du protestantisme italien. 
La radio est jumelée avec Radio Occitania de Toulouse. Son siège social est à Luserna San Giovanni, dans les Vallées vaudoises ou Vallées occitanes du Piémont.

Histoire 
Radio Beckwith Evangelica a été fondée en 1984, en tant que radio communautaire liée à l'Église évangélique vaudoise et se caractérise par une attention portée au territoire, aux activités culturelles , de jeunesse et de bien-être social. Le diffuseur tient son nom du général anglais John Charles Beckwith, un vétéran de la bataille de Waterloo, qui a contribué à la culture et à l'éducation des vallées vaudoises dans la première moitié des années 1800.

L' émetteur a été créé par la volonté d'un groupe de jeunes du Val Pellice sur la vague de la diffusion de Free Radio après 1976. Au départ, la diffusion en direct se limite à la ville de Torre Pellice, où la radio est basée, puis s'étend les années suivantes au Val Pellice et à la région de Cuneo. En plus des fréquences et de la zone de chalandise, RBE change également de lieux de diffusion et passe de la tourelle de l'internat vaudois aujourd'hui centre culturel vaudois dans le centre de Torre Pellice, à Villa Hollande, une maison dans la commune de Luserna San Giovanni construite par le Néerlandais Jean Daniel Peyrot, vers la fin du , rénovée et utilisée pour accueillir diverses organisations et associations dans les années 1990. 

En 2002, la collaboration avec Popolare Network et avec Radio Voce della Speranza, un radio diffuseur adventiste de Florence affilié depuis 1971 au circuit Radio Adventist World Radio, est également créée grâce à des réunions organisées par la Coordination de la Radio évangélique en Italie (CREI), avec la réception de la revue de presse, dans un premier temps via internet. En 2004, RBE propose également deux canaux de streaming audio , au format WMA et Ogg Vorbis, et à partir du 2 février 2010, il est également possible de l'écouter sur le numérique terrestre. 

RBE diffuse en continu et compte une équipe éditoriale de 15 personnes et environ 70 collaborateurs bénévoles.

Articles connexes 
Vaudès
Radio Occitania
Vallées occitanes

Sources

Notes et références

Liens externes 
 
   Archives de HISTOIRE de Radio Beckwith Evangelica 

Histoire des vaudois
Station de radio en Italie
Fondation en 1984
Luserna San Giovanni